Halowe mistrzostwa Europy w łucznictwie – zawody łucznicze rozgrywane co dwa lata. Po raz pierwszy odbyły się w Szwecji, w Falun w roku 1983. Organizatorem mistrzostw jest Europejska Federacja Łucznicza (EMAU).

Początkowo rywalizacja odbywała się tylko w łukach klasycznych. Od 1996 włączono do programu łuki bloczkowe, a w 2022 łuki gołe.

Edycje

Zwycięzcy

Łuki klasyczne

Łuki bloczkowe

Łuki gołe

Klasyfikacja medalowa 
Stan po HME 2022

Bibliografia 
 Mistrzowie Europy w łucznictwie

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Europejskiej Federacji Łuczniczej (EMAU) 

!